Черняков Валерій Вікторович (1966) — український політик. Народний депутат України VII скликання.
 Черняков Іван Тихонович (1936—2011) — український історик, археолог, кандидат історичних наук.
 Черняков Марк Володимирович (1912—1983) — літературознавець.

Прізвища
Прізвища на -ов